Svetovna jakostna snooker lestvica 1995/96: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 64 igralcev v sezoni 1995/96.

* Peter Francisco je dobil petletni suspenz.

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (1990/91 - 1999/00)  
 WWW Snooker: svetovna lestvica 1995/96 

1995/96
1995 v snookerju
1996 v snookerju